Rozenberg – wariant zapisu nazwiska Rosenberg
 Dawid I. Rozenberg
 Abram Rozenberg lub Rosenberg – Adam Rutkowski
 Krystyna Helena Sienkiewicz z domu Rozenberg